

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alexandre Percin, (1846-1928), général français ;
 Anne Percin, (1970- ), auteur français ;
 Antoine-Louis de Percin, (1769-1850), avocat et homme politique français ;
 Charles Bernard Joseph Percin, (1747-1798), général français de la révolution ;
 Julien-Bernard-Dorothée Mazade-Percin, (1756-1823), homme politique français ;
 Patrick Percin, (1976- ), footballeur français ;
 La famille de Percin est une famille de la noblesse française subsistante,
 Pierre de Percin Northumberland (1936-), général d'armée.

Homonymie
Homonymie de patronyme